Sjöholmsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjöholmsgölen, Småland, sjö i Vetlanda kommun, 
Sjöholmsgölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn